Jonas Sandwall kan syfta på bland andra:

* Jonas Sandwall (verksam 1794), svensk skarprättare
 Jonas Sandwall (1829–1889), svensk industriman